Kabinett Godmanis steht für folgende Regierungen in Lettland:

 Kabinett Godmanis I (1990 bis 1993)
 Kabinett Godmanis II (2007 bis 2009)